Název Židovský rybník má více rybníků:

 Židovský rybník (u Hluboké) – u Hluboké nad Vltavou v okrese České Budějovice
 Židovský rybník (u Chlumčan) – západně od Chlumčan v okrese Plzeň-jih
 Židovský rybník (Lány) – v Lánech v okrese Kladno
 Židovský rybník (Chlístovice) – v okrese Kutná Hora

… nebo je tímto názvem také označováno:
 Třemošenský rybník – na severním okraji Plzně v okrese Plzeň-město